Сугробов:

 Сугробов, Владимир Владимирович (род. 1996) — российский футболист.
 Сугробов, Сергей Николаевич (род. 1983) — российский регбист.

См. также 
 Дело ГУЭБиПК и генерала Сугробова